Trutenbach ist ein Gewässername im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Trutenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Crailsheim
 Trutenbach (Mühlbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Mühlbachs (zur hier noch Schönbach genannten Zwergwörnitz, zur Wörnitz) bis Asbach, Gemeinde Kreßberg